Wierzbak – rzeka w Poznaniu
 Wierzbak – struga płynąca na terenie Szczecina.
 Wierzbak – grupa poetycka.